Юрта — житло кочових та напівкочових народів;
 Юрта (гра) — башкирська народна дитяча гра.